Geddes ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Geddes (1737–1802), schottischer Theologe und Gelehrter
 Anne Geddes (* 1956), australische Fotografin und Designerin
 Andrew Geddes (1783–1844), schottischer Maler und Radierer
 Auckland Geddes, 1. Baron Geddes (1879–1954), britischer Politiker und Diplomat
 Axel Geddes, Filmeditor
 Barbara Bel Geddes (1922–2005), US-amerikanische Schauspielerin
 Charles Geddes, Baron Geddes of Epsom (1897–1983), britischer Gewerkschaftsführer

 Eric Geddes (1875–1937), britischer Politiker und Manager, Abgeordneter des House of Commons
 Euan Geddes, 3. Baron Geddes (* 1937), britischer Politiker
 Gary Geddes (* 1940), kanadischer Schriftsteller und Kritiker
 George W. Geddes (1824–1892), US-amerikanischer Politiker
 James Geddes (1763–1838), US-amerikanischer Politiker

 John Maxwell Geddes (1941–2017), schottischer Komponist
 Leslie Geddes (Leslie A. Geddes; 1921–2009), US-amerikanischer Medizintechniker

 Norman Bel Geddes (1893–1958), US-amerikanischer Produktdesigner
 Patrick Geddes (1854–1932), schottischer Biologe und Botaniker
 Paul Geddes (* 1964), kanadischer Eishockeyspieler
 Roy Geddes (1940–2006), britischer Chemiker und Biochemiker 
 Wilhelmina Geddes (1887–1955), irische Glasmalerin

Geddes ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Geddes (Kentucky), Ort im Simpson County, Kentucky
 Geddes (Michigan)
 Geddes (New York), Ort im Onondaga County, New York
 Geddes (South Dakota), Stadt im Charles Mix County, South Dakota

Sonstiges:
 Geddes Crag, Felsformation im Australischen Antarktis-Territorium
 Kap Geddes, Kap von Laurie Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis